Makalamabedi (Ngamiland)  – villaggio del Botswana
Makalamabedi (Boteti)  – villaggio del Botswana